Kołatka (dawna niem. nazwa Bloch Bude, Blochbude) – przysiółek w województwie lubuskim, powiecie krośnieńskim, gminie Bobrowice, sołectwie Bronków, położony nad północnym brzegiem jeziora Błeszno.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zielonogórskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bronków